Slovenska republička nogometna liga, također i kao Slovenska nogometna liga, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1985./86.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Maribor".

Ljestvica 

 Titovo Velenje - tadašnji naziv za Velenje

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Slaven Zambata i dr.: Nogomet 86, Zagreb, 1986., UDK: 796.332.093(497.1+100)"1985/1986", str. 74 
 Jože Volfand: 80 let nogometa v Celju, Celje, 1999.,  (Fit Media), str. 77-78 
 nkmaribor.com, Slovenska republiška liga - 1985/86, pristupljeno 2. ožujka 2019. 
  

1985-86 1
SLO 1  
1985-86 1 republička
1985-86